HMS Tireless — название двух подводных лодок Королевского флота Великобритании:

 HMS Tireless (P327) — подводная лодка типа T. Спущена на воду в 1943 году. Пущена на слом в 1968 году.
 HMS Tireless (S88) — подводная лодка типа «Трафальгар». Спущена на воду в 1984 году. Списана 19 июня 2014 года.